2003-2004 est la vingt-neuvième saison de l', le championnat élite de hockey sur glace en Suède.

Classement final 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

Statistiques individuelles 
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.

Meilleurs pointeurs

Séries éliminatoires

Effectif vainqueur

Références 

  Hockeyligan.se — site officiel
  Swehockey.se — statistiques officielles

2003-2004
Elitserien
Elitserien
Sport en Suède en 2003
Sport en Suède en 2004
Suède